Alessandro Baudi di Vesme – storico dell'arte italiano
 Benedetto Baudi di Vesme – storico e ingegnere italiano
 Carlo Baudi di Vesme – giurista, letterato e politico italiano
 Enrico Baudi di Vesme – esploratore italiano